Saqqarlequtaa bezeichnet:
 Saqqarlequtaa (Insel, Ammaqqoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Saqqarlequtaa (Insel, Teqqarnat), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland